Animals:
 Spironema (gastròpode), Spironema Meek, 1864 – un gènere de cargols marins del Cretaci

Plantes:
 Spironema Raf. [1838] – de vegades considerat un sinònimde Cassytha L. (Lauraceae)
 Spironema Lindl. [1840] nom. illeg. hom. – un sinònim de Callisia Loefl. (Commelinaceae)
 Spironema Hochst. [1842] nom. illeg. hom. – un sinònim de Clerodendrum L. (Lamiaceae)

Protists:
 Spironema (flagel·lat), Spironema Klebs, 1893 – un gènere de protists flagel·lats dins la família Spironemidae, possiblement un sinònim de Spironematella P. C. Silva

Spirochaetes:
 Spironema Vuillemin, 1905 – un sinònim de Treponema Schaudinn, 1905

Microsporidia:
 Spironema Léger & Hesse, 1924 – un sinònim de Toxoglugea Léger & Hesse, 1924

Referències